Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Leslie Allen e Anne White che hanno battuto in finale Barbara Jordan e Liz Smylie 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Anne Hobbs /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)
 Elise Burgin /  Joanne Russell (semifinali)
 Leslie Allen /  Anne White (campionesse)

 Barbara Jordan /  Liz Smylie (finale)
 Paula Smith /  Wendy Prausa (quarti di finale)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Alycia Moulton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1984